«Víctor Núñez» - conjunto del nombre propio Víctor y el apellido Núñez, puede referirse a:

Personajes 
Víctor Núñez (1918-1984), pintor español
Victor Nuñez (1945–), cineasta estadounidense (:w:en);
 Víctor G. Núñez (1975–), periodista argentino;
 Víctor Núñez Rodríguez (1980–), futbolista costarricense;
 Víctor Núñez (n/d), pintor español;